Ma petite entreprise est une chanson d'Alain Bashung, sortie en 1994.
 Ma petite entreprise est un film de Pierre Jolivet, sorti en 1999.